"Dueñas" pode significar:

 Dueñas, município espanhol de Castela e Leão
 San Miguel Dueñas, município guatemalteco do departamento de Sacatepéquez
 Campillo de Dueñas, município espanhol de Castela-Mancha
 Higuera de las Dueñas, município espanhol de Castela e Leão
 Fresnillo de las Dueñas, município espanhol de Castela e Leão
 El Pobo de Dueñas, município espanhol de Castela-Mancha

Desambiguações de topônimos